Velika nagrada Južne Afrike 1984 je bila druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1984. Odvijala se je 7. aprila 1984.

Dirka 

|-
! 1
| 8
|  Niki Lauda
| McLaren-TAG
| 75
| 1:29:23,430
| 8
| 9
|-
! 2
| 7
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 75
| + 1:05,950
| 5
| 6
|-
! 3
| 16
|  Derek Warwick
| Renault
| 74
| +1 krog
| 9
| 4
|-
! 4
| 22
|  Riccardo Patrese
| Alfa Romeo
| 73
| +2 kroga
| 18
| 3
|-
! 5
| 26
|  Andrea de Cesaris
| Ligier-Renault
| 73
| +2 kroga
| 14
| 2
|-
! 6
| 19
|  Ayrton Senna
| Toleman-Hart
| 72
| +3 krogi
| 13
| 1
|-
! 7
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Renault
| 71
| +4 krogi
| 7
|  
|-
! 8
| 21
|  Mauro Baldi
| Spirit-Hart
| 71
| +4 krogi
| 20
|  
|-
! 9
| 17
|  Marc Surer
| Arrows-Ford
| 71
| +4 krogi
| 23
|  
|-
! 10
| 25
|  François Hesnault
| Ligier-Renault
| 71
| +4 krogi
| 17
|  
|-
! 11
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 70
| Vžig
| 10
|  
|-
! 12
| 18
|  Thierry Boutsen
| Arrows-Ford
| 70
| +5 krogov
| 26
|  
|-
! Ods
| 3
|  Martin Brundle
| Tyrrell-Ford
| 71
| Diskvalifikacija
| 25
|  
|-
! Ods
| 15
|  Patrick Tambay
| Renault
| 66
| Brez goriva
| 4
|  
|-
! Ods
| 4
|  Stefan Bellof
| Tyrrell-Ford
| 60
| Diskvalifikacija
| 24
|  
|-
! Ods
| 5
|  Jacques Laffite
| Williams-Honda
| 60
| Prenos
| 11
|  
|-
! Ods
| 14
|  Manfred Winkelhock
| ATS-BMW
| 53
| Motor
| 12
|  
|-
! Ods
| 6
|  Keke Rosberg
| Williams-Honda
| 51
| Kolo
| 2
|  
|-
! Ods
| 12
|  Nigel Mansell
| Lotus-Renault
| 51
| Turbo
| 3
|  
|-
! Ods
| 28
|  René Arnoux
| Ferrari
| 40
| Vbrizganje
| 15
|  
|-
! Ods
| 1
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
| 29
| Turbo
| 1
|  
|-
! Ods
| 20
|  Johnny Cecotto
| Toleman-Hart
| 26
| Pnevmatika
| 19
|  
|-
! Ods
| 9
|  Philippe Alliot
| RAM-Hart
| 24
| Motor
| 22
|  
|-
! Ods
| 10
|  Jonathan Palmer
| RAM-Hart
| 22
| Menjalnik
| 21
|  
|-
! Ods
| 2
|  Teo Fabi
| Brabham-BMW
| 18
| Turbo
| 6
|  
|-
! Ods
| 23
|  Eddie Cheever
| Alfa Romeo
| 4
| Hladilnik
| 16
|  
|-
! DNS
| 24
|  Piercarlo Ghinzani
| Osella-Alfa Romeo
| 
| Trčenje
|
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Patrick Tambay 1'8.877

Formula 1 sezona 1984
1984